Fogh ist der Familienname oder ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Anders Fogh Rasmussen (* 1953), dänischer Politiker
 Carl Johan Fogh (1824–1879), dänischer Pädagoge und Naturforscher 
 Hans Fogh (1938–2014), dänisch-kanadischer Segler und Segelmacher
 Hans Jørn Fogh Olsen (* 1943), dänischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Henrik Fogh Rasmussen (* 1979), dänisch-US-amerikanischer Unternehmer und Autor
 Johan Fogh (1631–1685), dänischer Architekt  
 Jørgen Fogh (1631–1685), dänischer Politiker, Bürgermeister von Kopenhagen  
 Niels Fogh (1832–1917), dänischer Kaufmann 
 Ole Fogh (1934–2021), dänischer Offizier  
 Peter Fogh (1675–1753), dänischer Jurist 
 Torkel Weis-Fogh (1922–1975), dänischer Zoologe und Professor an der University of Cambridge

Fogh steht für
 den Asteroiden (5323) Fogh

Siehe auch:
 	
 Fog